Европейски квартали се наричат квартали в градовете Брюксел, Люксембург и Страсбург, в които са разположени учреждения на Европейския съюз. Изразът се употребява също и за квартали, които не са свързани с органите на ЕС и дори извън Евросъюза - като Фресно, Калифорния.

 Европейски квартал (Брюксел)
 Европейски квартал (Люксембург)
 Европейски квартал (Страсбург)